Ba‘qūbah kan syfta på följande platser:

Irak 

 Diyala, provins, 
 Ba'quba District, distrikt, Diyala, 
 Baquba, provinshuvudstad, Diyala, 

Robotskapade Irakförgreningar